Literatur Radio Hörbahn, (eigener Claim: Literatur pur!) ist ein auf Literaturthemen spezialisiertes deutschsprachiges Internetradio und Podcastlabel mit Sitz in München.

Geschichte 
Der Vorläufer des Literatur Radio Hörbahn war 2015 unter dem Namen Literatur Radio Bayern als Kooperation der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien, dem Freien Deutschen Autorenverband und dem Verband deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller Verdi VS gegründet worden. Diese gemeinsame Trägerschaft endete 2018. Unter dem Intendanten Uwe Kullnick erfolgte ein eigenständiger Neustart unter dem Namen Literatur Radio Hörbahn mit deutlich erweiterten Formaten und überregionaler Ausrichtung. Kooperationen mit anderen Trägern des Literaturgeschehens im deutschsprachigen Raum entwickelten seither das Portfolio stetig weiter.

Konzeption 

Das Literatur Radio Hörbahn ist unabhängig und arbeitet ohne externe finanzielle Mittel, Sponsoren oder Werbung.  Es basiert auf dem privaten Engagement des Intendanten  Uwe Kullnick und eines interdisziplinären Teams von ehrenamtlichen Mitwirkenden. Alle Beiträge von Autoren, Verlagen, Institutionen und Kultureinrichtungen sind unentgeltlich. Die Sendungen dienen im Sinne einer Win-Win-Zusammenarbeit der Bereicherung der Literaturlandschaft im Audio-Bereich und der Förderung von Schriftstellerinnen und Schriftstellern. Hierbei werden ausdrücklich neben Verlagspublikationen auch die Indie- und Substream-Literatur gefördert.

Alle Inhalte sind über die Homepage des Literatur Radio Hörbahn online abrufbar und bleiben zeitlich unbegrenzt im Programm. Sie stehen kostenfrei für die Verlinkung durch die Autoren, Verlage und Partnereinrichtungen zur Verfügung. Über eigene Social Media Seiten erreicht das Angebot zusätzliche Nutzergruppen.

Seit 2020 sind die Beiträge auch als Podcasts auf zahlreichen Plattformen verfügbar. Das Hörbahn-Angebot ist Teil der internationalen Zimpel-Medienlandschaft  (dpa) und umfasst (Stand 2023) über 1000 Podcasts. Auswahl: Anchor, Breaker, Castbox, Google Podcast, Pocker Casts, Overcasts, radio.de, iTunes und viele mehr.
Viele Beiträge sind auch beim Videoportal YouTube zu hören.

Programm 
Das Programm beinhaltet neben eigenen Produktionen die Sendung von Partner-Beiträgen aus den Bereichen:
 Prosa (Belletristik, Aufzeichnungen von Lesungen und Buchpräsentationen, Kurzgeschichten, Flash Fiction, Erzählungen, vergessenen Autoren neu gehört, Drama, Rezensionen) 
 Lyrik (Lyrik am Sonntag, Lyrik wiedergehört, Lyrik für Kinder) 
 Interviews, Essays, Reportagen, Hörspiele, literarische Vorträge, Tagungsberichte, Workshops, Lesungen 
 Szenisches Hörtheater, Hörstücke 
 und vieles mehr.

Wichtige Formate (Auswahl) 
Bei der Live-Eventreihe Hörbahn on Stage lesen Autoren aus ihren Neuerscheinungen und stellen deren Hintergrund sowie sich selbst anschließend in einem moderierten Gespräch in Studioatmosphäre einem kleinen Zuhörerkreis vor. Die Audio-Aufzeichnung der gesamten Veranstaltung ist hinterher online und als Podcast abrufbar.

Mit dem Format Histothek on Stage wird das Format Hörbahn on Stage um Beiträge zu grundlegenden Erkenntnissen aus dem Bereich der Historischen Geisteswissenschaften ergänzt. Als Fundus dient die Historische Bibliothek, die in Kooperation zwischen der Gerda Henkel Stiftung und dem Verlag C. H. Beck entwickelt wurde. In Live Events präsentieren ausgewiesene Wissenschaftler ausgewählte Werke hieraus.

Neben eigenen Rezensionen werden auch Beiträge des Rezensionsforums Literaturkritik.de eingesprochen und ausgestrahlt. Das Forum wurde von der Philipps-Universität Marburg gegründet.

Mit verschiedenen Hörspielreihen werden inszenierte Audiomitschnitte aus unterschiedlichen Bereichen dieses Genre verfügbar gemacht und verbreitet.

Besondere Projekte (Auswahl) 
Zur Förderung von Autoren im Selfpublishing-Bereich bot das Literatur Radio Hörbahn im Rahmen der Tagungsreihe Self-Publishing-Day ein Interview-Training an, um mehr Sicherheit im Umgang mit Medien zu vermitteln.

In Kooperation mit der Karl-May-Gesellschaft berichtet das Literaturradio in Live-Mitschnitten über deren Tagungsvorträge und erstellt in einer eigenen Audioreihe weitere Sendungen zum Thema Karl May.

Kooperationen (Auswahl) 
Das Literatur Radio Hörbahn ist Audio-Kooperationspartner des Projektes TELITO, Tegernseer LiteraTouren, der Universität Augsburg. Hierbei werden literarische Kulturschätze direkt am Ursprung durch Literaturpfade und kulturelle Aktivitäten einem breiteren Publikum vermittelt.

Durch Zusammenarbeit mit dem PEN-Zentrum Deutschland werden auch wichtige Lesungen aus dessen Programm Writers in Exile als Hörfassungen durch das Literatur Radio Hörbahn breit gestreut.

In Kooperation mit Literatur-Bloggerinnen entstand die Blog-Reihe GlockenbachWelle der Münchner Glockenbachbuchhandlung, in der dort in regelmäßigen Abständen mit Autoren Gespräche geführt werden zu „interessanten Büchern, ihrem Verhältnis zum geschriebenen Wort und den Menschen und Orten, die ihre Liebe zur Literatur prägen“. Die Veranstaltungen werden durch das Literatur Radio Hörbahn aufgezeichnet und publik gemacht. Die Zusammenarbeit wurde 2021 mit einem der Buchhandlungspreise auf der Frankfurter Buchmesse ausgezeichnet.

Zu den Kooperationspartnern des Literatur Radio Hörbahn zählen weiterhin:

 Bayerische Einigung / Bayerische Volksstiftung.
 Internationale Jugendbibliothek
 Münchner Stadtbibliothek
 Monacensia
 Amerika-Haus (München)
 Seidlvilla München
 Literaturhaus Heilbronn

Die Redaktion 
Neben dem Intendanten und Chefredakteur Uwe Kullnick bilden folgende ehrenamtliche Redakteure (Stand 2023) das Kernteam:

 Susanna Bummel-Vohland
 Birgit Christiansen
 Carl H. Engleitner
 Dieter R. Fuchs
 Katharina Glück
 Steven Lundström
 Manfred Orlick
 Matthias Pöhlmann
 Heike Stepprath
 Marlisa Thumm

Weblinks 
 Homepage des Literatur Radio Hörbahn

Einzelnachweise 

Internetradio
Podcasting
Medienunternehmen (München)
Nachrichtensender (Hörfunk)
Hörfunk (München)
Sendestart 2018